Põlva steht für:

 Kreis Põlva, einen Kreis in Estland
 Põlva (Gemeinde), eine Gemeinde und Hauptort des Kreises Põlva in Estland
 Põlva (Stadt), Hauptort der Gemeinde Põlva in Estland